

Italia

Emilia-Romagna 
 Chiesa dell'Annunciazione della Beata Maria Vergine a Bondeno

Lombardia 
 Chiesa dell'Annunciazione della Beata Vergine Maria (Borgo Mantovano)
 Chiesa dell'Annunciazione della Beata Vergine Maria (Roverbella)

Veneto 
 Chiesa dell'Annunciazione della Beata Vergine Maria (Calvene)
 Chiesa dell'Annunciazione della Beata Vergine Maria (Pieve del Grappa)
 Chiesa dell'Annunciazione della Beata Vergine Maria (Stigliano, Santa Maria di Sala)
 Chiesa dell'Annunciazione della Beata Vergine Maria (Quero Vas)